John Rogers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Rogers House (Branford, Connecticut), NRHP-ID 88002642
 John Rogers House (Princeton, New Jersey), NRHP-ID 78001770
 John Rogers House (Huntington, New York), NRHP-ID 85002572